Sehnaoui ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolas Sehnaoui (* 1967), libanesischer Manager und Politiker
 Sharif Sehnaoui (* 1976), libanesischer Improvisationsmusiker